Charlotte Lennox puede referirse a:

 Charlotte Lennox (1768-1842), duquesa de Richmond.
 Charlotte Lennox (1730-1804), escritora escocesa.